Lilik ist ein Name.

Namensträger:

 Elena Lilik (* 1998) deutsche Kanutin
 Lilik Sudarwati (* 1970), indonesische Badmintonspielerin